Aceda de sapo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus;
 el nombre común de la planta '''''Rumex pulcher